Masset steht für:

 Masset (British Columbia), Siedlung auf Graham Island, British Columbia, Kanada

Masset ist der Familienname folgender Personen:

 André Masset (1910–1975), französischer Fußballspieler
 Ferdinand Masset (1920–2014), Schweizer Politiker (FDP)
 Lucien Masset (1914–2005), französischer Turner